Ajdini ist der Familienname folgender Personen:

Alban Ajdini (* 1999), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler
Bashkim Ajdini (* 1992), deutscher Fußballspieler kosovarischer Abstammung